Carrier eller Carriére kan syfta på:

 Carrier Global Corporation - ett VVS-företag grundat 1915.
 Carrier Sense Multiple Access - innehåller två metoder för att reglera tillgången till ett delat fysiskt medium.
 Carrier sense multiple access with collision avoidance - en accessmetod för att flera parter skall kunna sända information på ett och samma fysiska medium.
 Carrier sense multiple access with collision detection - en förkortning för Carrier Sense Multiple Access.

Geografi 
 Olika stavelser eller bokstäver kan förekomma;

Marocko 
 Carrièrie Maachiyat - en täkt i regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen.
 Carriére El Qarqar - en täkt i regionen Doukala-Abda.
 Carrière Eshae Lkhay - en täkt i regionen Chaouia-Ouardigha.
 Carrière Moulad Rachid - en täkt i regionen Oriental (region)|Oriental.
 Carriére Sidi Nacer - en täkt i regionen Meknès-Tafilalet.
 Carrière Belomare - en annan täkt i regionen Chaouia-Ouardigha.